A 2021-es Tour de Hongrie a sorozat történetének 42. versenye, amit 2021. május 12. és május 16. között bonyolítottak le.

Előzmények
A Nemzetközi Kerékpáros-szövetség 2020 szeptemberében nyilvánosságra hozott 2021-es versenynaptárában május 12. és 16. között szerepelt a verseny. Decemberben a Trek-Segafredo bejelentette indulási szándékát, így biztossá vált, hogy WorldTeam kategóriás csapat is szerepel a versenyen. 2021 márciusában bejelentették az útvonalat. A verseny három szakasza a Balaton vidékét érinti, egy etap a Kékestetőre vezet és végül Budapesten fejeződik be a Tour. Március végén a nagy érdeklődés miatt húszról huszonkettőre emelték az induló csapatok számát.

Indulók

Szakaszok

Útvonal
1. szakasz: Siófok – Balatonföldvár – Igal – Ráksi – Mernye – Balatonboglár – Osztopán – Juta – Kaposvár 2×
2. szakasz: Balatonfüred – Aszófő – Balatonszőlős – Pula – Vigántpetend – Zánka – Káptalantóti – Badacsony – Tapolca – Sümeg – Zalaszántó – Hévíz – Sármellék – Zalaszabar – Zalakaros – Nagykanizsa 
3. szakasz: Veszprém – Hárskút – Zirc – Veszprémvarsány – Pannonhalma – Tápszentmiklós –  – Kisbér – Dad – Oroszlány – Tata 
4. szakasz: Balassagyarmat – Szécsény – Salgótarján – Nemti – Pétervására – Sirok – Kisnána – Mátrafüred – Mátraháza – Parádfürdő – Kisnána – Mátrafüred – Kékestető
5. szakasz: Vajdahunyad vára – Kós Károly sétány – Hermina út – Ajtósi Dürer sor – Stefánia út – Ifjúság útja – Dózsa György út – Városligeti fasor – Felsőerdősor út – Kodály körönd – Andrássy út (cél) – Hősök tere – Kós Károly sétány 12×

Összefoglaló

1. szakasz

2. szakasz

3. szakasz

4. szakasz

5. szakasz

Összegzés

Végeredmény

Jegyzetek

Hongrie
Tour de Hongrie